Bougado ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Bougado (Santiago)
 Bougado (São Martinho)